Гво́здев, Гвоздёв (Гво́здева, Гвоздёва) — русская фамилия и топоним; от гвоздь.

Известные носители

Гвоздев

А 
 Гвоздев, Александр Николаевич (1892—1959) — русский советский лингвист.

В 
 Гвоздев, Виктор Александрович (род. 1931) — государственный и партийный деятель, депутат Верховного Совета СССР.

Е

И

К, Л 
 Гвоздев, Кузьма Антонович (1882—1956) — русский революционер, меньшевик, министр труда Временного правительства.
 Гвоздёв, Леонид Залманович (1945—2006) — российский журналист, обозреватель, фельетонист, 40 лет творческой деятельности которого связано с газетой «Московская правда».

М

Н 

 Гвоздев, Николас (род. 1969) — американский политолог русского происхождения.

П, Р 
 Гвоздев, Павел Александрович (1815—1851) — русский поэт.
 Гвоздев, Порфирий Петрович (1840—1901) — русский педагог.

Р 
 Циммерман, Роман Эмильевич (псевдоним Гвоздев; 1866—1900) — экономист и писатель.

C 
 Гвоздев, Сергей Порфирьевич (1879—1942) — педагог, латинист.

Составная фамилия



Топоним 
 Гвоздев — ранее уездный город в Тамбовском наместничестве, ныне село Русская Гвоздевка в Рамонском районе Воронежской области.
 Гвоздев — село в Немировском районе Винницкой области Украины.
 Гвоздев — село, центр Гвоздевского сельского совета Корецкого района Ровненской области Украины.

См. также 

 Мыс Гвоздева
 Улица Гвоздева
 
 Гвоздов 
 
 Русская Гвоздёвка

Примечания